

Biologia 
 Lens (género) - botânico
 Lens esculenta - pequena planta

Cultura 
 Life thru a Lens - álbum de Robbie Williams

Esporte 
 Racing Club de Lens - clube francês

Geografia 

 Lens (Suíça) - comuna 
 Lens (França) - cidade 
 Lens (Bélgica) - município 

Desambiguação